La Pervaja Liga 1982 fu la 42ª edizione della seconda serie del campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale dello .

Stagione

Novità
Il numero di squadre passò da ventiquattro a ventidue, con le promosse Metalist e Torpedo Kutaisi, sostituite da SKA Rostov e Tavrija retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Daugava Rīga, Rotor Volgograd e Dinamo Kirov sostituirono le retrocesse Prykarpat'e Ivano-Frankivs'k, Spartak Ordžonikidze, Kuzbass Kemerovo, Dinamo Stavropol' e Traktor Pavlodar.

Il  si fuse coi concittadini dello , dando origine allo . Il  cambiò denominazione in .

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventidue partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 42 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre. Come nella precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, mentre le retrocessioni in Vtoraja Liga tornarono ad essere tre.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Vysšaja Liga 1983.
      Retrocesso in Vtoraja Liga 1983.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Lokomotiv Mosca, Fakel Voronež, Iskra Smolensk e SKA Odessa hanno scontato 1 punto di penalizzazione per aver pareggiato 13 partite, una in più del consentito per averne punteggio.

Risultati

Spareggio per il primo posto

Note

Voci correlate
Vysšaja Liga 1982
Kubok SSSR 1982

Collegamenti esterni

Calcio nel 1982
1982